Монтальба́н () — топоним и фамилия.

Топоним 
 Монтальбан — город в Арагоне.
 Монтальбан-де-Кордоба — населённый пункт в испанской провинции Кордова.
 Вильярехо-де-Монтальбан — населённый пункт в испанской провинции Толедо.
 Ла-Пуэбла-де-Монтальбан — населённый пункт в испанской провинции Толедо.
 Сан-Мартин-де-Монтальбан — населённый пункт в испанской провинции Толедо.

Носители фамилии 
 Монтальбан, Паоло (род. 1973) — филиппинский актёр.
 Монтальбан, Рикардо (1920—2009) — мексиканский актёр.
 Васкес Монтальбан, Мануэль (1939—2003) — испанский поэт и писатель.